Франц Нейман:
 Нейман, Франц Леопольд (1900—1954) — немецкий политический активист, адвокат, политолог.
 Нейман, Франц Эрнст (1798—1895) — немецкий физик.
 Нейман, Франц Эрнст Кристиан (1834—1918) — немецкий патолог и гематолог, исследователь.